Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1979 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

1979
Tennis masculin en 1979
Sport en France en 1979
Tennis en mai 1979
Tennis en juin 1979